Pavel Konstantinovich Mamayev - em russo, Павел Константинович Мамаев - (Moscou, 17 de setembro de 1988) é um futebolista russo que atua como volante. Atualmente, joga pelo Khimki.

Ligações Externas
Perfil em Ogol
Perfil em Transfermarkt

Naturais de Moscou
Futebolistas da Rússia
Futebolistas do FC Torpedo Moscou
Futebolistas do CSKA Moscovo
Futebolistas do Futbolniy Klub Krasnodar
Futebolistas do FC Rostov
Futebolistas do FC Khimki
Jogadores da Seleção Russa de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2016